Rougemont (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rougemont (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté

 Rougemont (Vaud) - szwajcarska gmina w kantonie Vaud
 Rougemont – amerykańska jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna